Obrigheim ist ein Gemeindename:

 Obrigheim (Baden), Gemeinde im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Obrigheim (Pfalz), Ortsgemeinde im Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz